R33
R–33 – Szovjet légiharc-rakéta
R33 – Brit léghajó
R33 – Brit léghajóosztály